

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera

Club
L'11 luglio 2022 viene acquistato dal .

Nazionale
Il 17 novembre 2018 ha esordito con la Nazionale maliana disputando l'incontro di qualificazione per la Coppa d'Africa 2019 contro il Gabon.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale maliana